Мартина Навратилова је други пут освојила турнир. У финалу је савладала Кети Џордан са 6:2, 7:6.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1983.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно